skalniczka  (Pertractis) – rodzaj grzybów z rodziny Stictidaceae
 skalniczka (Aconaemys) –  rodzaj gryzoni z rodziny koszatniczkowatych